Supercoppa belga 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2016 – torneo di pallavolo maschile